Muzambinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Muzambinho (ort), Minas Gerais, 
 Muzambinho (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar